Xanadú, capital d'estiu de Kublai Khan 
 Xanadu (musical), musical amb llibret de Douglas Carter Beane i música i lletres de Jeff Lynne i John Farrar 
 Xanadu (pel·lícula), pel·lícula musical, romàntica i fantàstica 
 Xanadu (Tità), àrea altament reflexiva situada a l'hemisferi superior del satèl·lit de Saturn Tità 
 Projecte Xanadú, projecte d'hipertext fundat el 1960 per Ted Nelson